het industriegebied Oosterhorn (Delfzijl)
 de vm. plaats Oosterhorn (Het Hogeland)